Monaro steht für:

 Manaro (Aborigines), ein Clan der Aborigines Australiens

 Monaro (Region), eine Region im Südosten Australiens
 Holden Monaro, Automodell der Marke Holden
 Vauxhall Monaro, Automodell der Marke Vauxhall

Siehe auch:
 Monaro Highway, Fernverkehrsstraße im Südosten Australiens
 Cooma-Monaro Shire, lokales Verwaltungsgebiet im australischen Bundesstaat New South Wales